Серия (от  — «ряд») — совокупность предметов, обладающих одним или несколькими общими объединяющими признаками. Возможные значения:
 Серия — часть фильма (обычно телевизионного), демонстрируемая самостоятельно, иногда — то же, что эпизод.
 Серия — один из рангов в биологической систематике; в таксономической иерархии находится ниже рода, но выше вида.
 Серия в геохронологии — местное стратиграфическое подразделение, объединяющее две и более свит.
 Серия — устаревший термин для стратиграфической эратемы, ранее иногда применявшийся в русскоязычной литературе.
 Серия — сборник продукции (книг, игр, фильмов и т. д.), связанной между собой общими аспектами — издателем (или торговой маркой), вселенной, персонажами и т. д.; составная часть медиафраншизы.
 Книжная серия — книги, по тем или иным причинам позиционированные издателем как составляющие единую последовательность.
 Серия почтовых марок — полный выпуск почтовых марок, связанных между собой одним назначением, событием, темой, поводом выпуска.

См. также 
 Сериал

Ссылки